Флуд (от неверно произносимого  «наводнение, поток») — малосодержательные и нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. Технический флуд представляет собой хакерскую атаку с большим количеством запросов, приводящую к отказу в обслуживании. В некоторых ситуациях флудом считается несколько сообщений подряд от одного игрового лица.

Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге — флу́дер, то же, что разг. пустоме́ля.

Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией. В большинстве форумов, IRC-чатов и т. д. флудер наказывается баном на срок, определённый правилами. К флуду часто ошибочно причисляют флейм, офтопик либо иные сообщения, не несущие смысловую нагрузку.

Виды флуда 
 В предельном случае представляет собой размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто повторяющихся коротких сообщений, не несущих смысловой нагрузки, на веб-форумах, в чатах и блогах.
 Обычный флуд сообщениями — отправка большого количества однотипных сообщений и/или однотипных/одинаковых символов/букв. Самый простой способ организовать такой вид флуда — написать некоторую фразу, а затем, используя связку Ctrl-C/Ctrl-V, отправлять её в чат. В некоторых чатах достаточно набрать фразу и отправлять её в чат многократным нажатием клавиши Enter, пока форма сообщения не очистится.
 Ник-флуд организуется путём ввода флудером в чат большого количества зомби-пользователей (ботов) или смены собственного ника насколько возможно часто (эффективно для IRC).
 Вайп — создание на форуме большого количества пустых тем.
 Смайл-флуд — отправка в чат сообщений, состоящих из одних смайликов или превышающих допустимое значение их количества. Например, правилами некоторых игр разрешена отправка трёх маленьких смайликов или одного большого раз в три минуты.
 DoS-атака.
 Презенс-флуд — флуд статусными сообщениями (сообщениями о присутствии, «сне», «работе» — переключаемыми вручную; либо входе/выходе, сопровождающими реальные подключения/отключения с целью флуда), в основном в конференциях различных jabber-серверов.
 Микрофлуд''' — флуд с использованием микрофона на игровом, тим-спик или ином сервере; к микрофлуду также относится трансляция сторонней музыки на игровом сервере.

См. также 
 Офтопик
 Спам
 Флейм
 Троллинг
 Удалённые сетевые атаки
 DDoS

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Флуд» в справочной службе русского языка

Троллинг
Сетевой этикет
Сетевой жаргон